В Москве:
 1-й Зачатьевский переулок
 2-й Зачатьевский переулок
 3-й Зачатьевский переулок